Volvox kan betekenen:
Volvox (groenalg), een geslacht van groenwieren;
Volvox (rockgroep), een Turkse meidengroep uit de jaren 80 van de 20e eeuw.
Volvox Music, een Frans platenlabel